Osoby o tym nazwisku:
 Bazyli (Łużyński) – rosyjski duchowny prawosławny
 Wiesław Łużyński – rzymskokatolicki duchowny i teolog